Edling heißen folgende geographischen Objekte:
 Edling, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern

Ortsteile:
 Edling (Anzeling), Ortsteil der Gemeinde Anzeling, Lothringen

 Edling (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Edling (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Edling (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Edling (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Edling (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Edling (Gemeinde Ludmannsdorf), Ortschaft von Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt Land
 Edling (Gemeinde Spittal), Katastralgemeinde von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Edling (Gemeinde Sankt Stefan im Gailtal), Ortschaft von St. Stefan, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Edling (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Edling (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Edling (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten

 Edling (Gemeinde Wartberg), Ortsteil in der Gemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Edling (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Edling (Gemeinde Öblarn), Ortsteil von Öblarn, Bezirk Liezen, Steiermark
 Edling (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Edling (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark

Edling ist
 der Name eines österreichischen Adelsgeschlechts: Edling (Adelsgeschlecht)

und der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Joseph von Edling (1723–1804), Fürsterzbischof von Görz von 1774 bis 1784
 Anselm von Edling (1741–1794), österreichischer Benediktiner, Abt, Historiker, Schriftsteller und Dichter der josephinischen Aufklärung
 Albert Cajetan von Edling (1771–1841), Wirklicher Geheimer Rat, Staatsminister und Oberhofmarschall in Sachsen-Weimar-Eisenach
 Johann Nepomuk von Edling (1747–1793), österreichischer Kämmerer, Administrator von Lack
 Johann Baptist Aloysius von Edling (1753–1830), Domherr zu Lübeck
 Rolf Edling (* 1943), schwedischer Fechter
 Leif Edling (* 1963), schwedischer Musiker

Siehe auch:
 Edeling